Czechówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Czechówka, un village de la voïvodie de Lublin
 Czechówka, un village de la voïvodie de Petite-Pologne